Грюнхут, устар. Грюнгут ():

 Грюнхут, Давид (XVII век) — немецкий раввин, издавший сочинение Хаима Витала «Gilgulim» о переселении душ (1682).
  (1844—1929) — австрийский юрист.
 Грюнхут, Лазарь (1850—1913) — венгерский раввин, педагог и писатель.

Примечания